Agustina de Aragón puede referirse a:

Personaje 
 Agustina de Aragón (c.1786-1857), heroína aragonesa de la Guerra de Independencia Española.

Adaptaciones en el arte 
 Agustina de Aragón (1929), película dirigida por Florián Rey.
 Agustina de Aragón (1950), película dirigida por Juan de Orduña.
 Agustina (2009), novela gráfica, guionizada por Fernando Monzón e ilustrada por Enrique Mendoza.